La répartition des Forces armées des États-Unis au  telle que présentée permet d'étudier la répartition des Forces armées américaines en fonction de deux critères : les composantes des Forces armées et le pays sur lequel les troupes , si le pays est doté d'une base hors du territoire américain ; ou  ou assurent la liaison avec l'Armée nationale du pays considéré, si cela se passe dans le cadre de missions ne devant pas s'inscrire dans la durée.

Effectifs

Forces totales en 2011 
Au , l'ensemble des Forces militaires américaines, c'est-à-dire l'US Army, l'US Navy, l'US Air Force et l'US Marine Corps (exception faite de l'US Coast Guard qui compte  d'active au ) regroupaient  répartis sur un millier de bases d'une centaine de pays.

Opérations extérieures 

À ces effectifs, il convient d'ajouter les troupes en opérations extérieures, c'est-à-dire impliquées dans les deux opérations militaires de grande envergure à l’extérieur du territoire américain ; l'opération New Dawn en Irak, aux côtés de la coalition qui s’achève officiellement le  avec le retrait des dernières troupes le , et l'opération Enduring Freedom en Afghanistan, aux côtés de la FIAS et sous l'égide de l'OTAN.

Évolution des effectifs de 1950 à 2017 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, une part importante des effectifs est stationnée hors du territoire métropolitain au départ dans le cadre de l'occupation de l'Allemagne et du Japon puis dans le cadre d'alliances contractées durant la guerre froide et des conflits auxquels les États-Unis ont participé. Les effectifs ont évolué de 1,3 à 3,55 millions de militaires durant cette période.

Répartition géographique officielle au 30 juin 2011

États-Unis et territoires

Europe

Ex-URSS

Amérique

Asie de l'Est et du Pacifique

Afrique du Nord, Proche-Orient, et Asie du Sud

Afrique subsaharienne

Voir aussi

Articles connexes 
 Forces armées des États-Unis
 Liste des bases militaires des États-Unis
 Liste des bases militaires des États-Unis d'Amérique dans le monde
 Structure des forces armées des États-Unis

Liens externes 
  Site officiel du Département de la Défense des États-Unis
  Listes et structures des installations du DoD en 2007
  Infographie sur les installations militaires en , National Post

Notes et références

Notes

Références 

Organisation des Forces armées des États-Unis
Forces armées des États-Unis à l'étranger